Josef Holler ist der Name folgender Personen:

* Josef Holler (Politiker) (1875–1929), österreichischer Politiker (CSP), Landtagsabgeordneter
 Josef Holler (Jurist) (1881–1959), deutscher Jurist